Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een stichting
 Smurfit Kappa Group, een Iers kartonbedrijf